La Serie A 1934–1935 fue la 35.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 6.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su séptimo scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Pts
!width=40|PJ
!width=40|PG
!width=40|PE
!width=40|PP
!width=40|GF
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Juventus
| 44
| 30
| 18
| 8
| 4
| 45
| 22
| +23
| Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1935
|-
| 2.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 42
| 30
| 15
| 12
| 3
| 58
| 24
| +34
|Copa Mitropa 1935
|-
| 3.
|align="left"|Fiorentina
| 39
| 30
| 15
| 9
| 6
| 39
| 23
| +16
|Copa Mitropa 1935
|-
| 4.
|align="left"|Roma
| 35
| 30
| 14
| 7
| 9
| 63
| 38
| +25
|Copa Mitropa 1935
|-
| 5.
|align="left"|Lazio
| 32
| 30
| 13
| 6
| 11
| 55
| 46
| +9
|-
| 6.
|align="left"|Bologna
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 46
| 34
| +12
|-
| 7.
|align="left"|Napoli
| 29
| 30
| 10
| 9
| 11
| 39
| 38
| +1
|-
| 8.
|align="left"|Alessandria
| 29
| 30
| 12
| 5
| 13
| 44
| 48
| -4
|-
| 9.
|align="left"|Palermo
| 29
| 30
| 9
| 11
| 10
| 27
| 34
| -7
|-
| 10.
|align="left"|Milan
| 27
| 30
| 8
| 11
| 11
| 36
| 38
| -2
|-
| 11.
|align="left"|Triestina
| 27
| 30
| 11
| 5
| 14
| 33
| 44
| -11
|-
| 12.
|align="left"|Brescia
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 29
| 45
| -16
|-
| 13.
|align="left"|Sampierdarenese
| 26
| 30
| 9
| 8
| 13
| 29
| 42
| -13
|-
| 14.
|align="left"|Torino
| 25
| 30
| 8
| 9
| 13
| 37
| 45
| -8
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 28
| 54
| -36
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Pro Vercelli
| 15'| 30
| 5
| 5
| 20
| 21
| 54
| -33
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1935
Fútbol en 1934
Fútbol en 1935